Bae ou BAE pode se referir a: 

 Bae, um sobrenome coreano
 BAE Systems, uma empresa aeroespacial, de defesa e segurança sediada no Reino Unido
 British Aerospace (BAe), uma precursora junto com a Marconi Electronic Systems da BAE Systems
 BAE - Bureau of American Ethnology, um centro de pesquisas antropológicas norte-americano
 BAE - código aeroportuário IATA do Aeroporto de Barcelonnette - Saint-Pons, na França
 Banco Atlântico Europa

Desambiguação